{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FF9FF5;"
!colspan=2|Dubai Duty Free Tennis Championships de 2013
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|25 de fevereiro – 3 de março
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|21ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP 500 Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Duro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Dubai, Emirados Árabes Unidos
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Novak Djokovic
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Mahesh Bhupathi /  Michaël Llodra
|-
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de Dubai
|-
| align="left" |< 2012 
| align="right" |2014 >|}

O ATP de Dubai de 2013 foi um torneio de tênis masculino disputado em quadras duras na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Esta foi a 21ª edição, realizada no Aviation Club Tennis Centre. 

Distribuição de pontos e premiação
Pontuação

Premiação

* por dupla
</center>

Chave de simples
Cabeças de chave

1 Rankings como em 18 de fevereiro de 2013

Outros participantes
Os seguintes jogadores receberam convites para a chave de simples:
  Malek Jaziri
  Rajeev Ram
  Dmitry Tursunov

Os seguintes jogadores entraram na chave de simples através do qualificatório:
  Daniel Brands
  Igor Kunitsyn
  Florent Serra
  Matteo Viola

Desistências
Antes do torneio
 Philipp Kohlschreiber
 Radek Štěpánek

Durante o torneio
 Bernard Tomic (doença)

Chave de duplas
Cabeças de chave

1 Rankings como em 18 de fevereiro de 2013

Outros participantes
As seguintes parcerias receberam convites para a chave de duplas:
  Omar Awadhy /  Hamad Abbas Janahi
  Novak Djokovic /  Marko Djokovic

Campeões
Simples

 Novak Djokovic venceu  Tomáš Berdych 7–5, 6–3

Duplas

  Mahesh Bhupathi /  Michaël Llodra''' venceram  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić, 7–6(8–6), 7–6(8–6)

Ligações externas
Site oficial

 
2013
Dubai